Good hearted woman (lied), een lied van Waylon Jennings uit 1971 dat hij schreef met Willie Nelson en vaak gecoverd werd
 Good hearted woman (album), een album van Waylon Jennings uit 1972